Вербицька сільська рада — Львівська область, Жидачівський район
 Вербицька сільська рада — Чернігівська область, Ріпкинський район